Castaño de la India puede referirse a:
El nombre común de la planta Aesculus hippocastanum.
El nombre común de la planta Ricinus communis.